Lassan puede referirse a:
Lassan, una forma musical, una de las partes de la danza csárdás. 
 Lassan, una localidad de Mecklenburg-Vorpommern, Alemania.